Azul-celeste
Ciel (futebolista)

Localidades

Ciel (Saône-et-Loire)

Desambiguação